Lucius Iunius Moderatus Columella, een Romeinse auteur van landbouwkundige werken
Columella (slak) de centrale zuilstructuur in de gespiraliseerde schelp van een slak
Columella (koraal), de centrale zuil in de theca van koralen
 Columella (geslacht), een geslacht van slakken 
met onder andere Columella columella in de familie Vertiginidae
 columella (mos), een zuiltje in het sporenkapsel van sommige mossen